B2 se poate referi la:

 Vitamina B2
 B-2 Stealth, bombardier american